Александър Македонски () може да се отнася за:

 Александър I Македонски, цар на Македония 498-450 пр.н.е.
 Александър II Македонски, цар на Македония 370-368 пр.н.е.
 Александър III Македонски (Александър Велики), цар на Македония 336-323 пр.н.е.
 Александър IV Македонски, син на Александър Велики и цар на Македония 323-310 пр.н.е.
 Александър V Македонски, цар на Македония 297-294 пр.н.е. заедно с брат си Антипатър I